Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2004 — седьмой чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 7 по 11 октября 2004 года в Индианаполисе, США.

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

Октябрь 2004 года
Спорт в США в 2004 году
2004
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе